Desa Glanggang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Glanggang (administrativ by i Indonesien, lat -7,13, long 112,50), Jawa Timur, 
 Desa Glanggang (administrativ by i Indonesien, lat -8,09, long 112,60), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar